Šrot je lahko:
 Šrot, priimek več znanih ljudi  
 Pogovorna beseda za šibre
 Pogovorna beseda za globo mleto žito in koruzo